Il doppio del torneo di tennis Czech Indoor Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Martin Štěpánek e Igor Zelenay che hanno battuto in finale Karsten Braasch e Jean-Claude Scherrer 6-4, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Petr Luxa /  David Škoch (quarti di finale)
 Ota Fukárek /  Jaroslav Levinský (quarti di finale)

 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Czech Indoor Open 2003